Сен-Лизье́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Арьеж. Административный центр кантона Сен-Лизье. Округ коммуны — Сен-Жирон.

Код INSEE коммуны — 09268.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1466 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 811 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 561 были экономически активными, 250 — неактивными (показатель активности — 69,2 %, в 1999 году было 64,2 %). Из 561 активных работали 505 человек (252 мужчины и 253 женщины), безработных было 56 (31 мужчина и 25 женщин). Среди 250 неактивных 47 человек были учениками или студентами, 138 — пенсионеры, 65 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Кафедральный собор Сен-Лизье и монастырь
 Аптека в Отель-Дьё
 Музей «Дворец епископов»
 Часовня Нотр-Дам-дю-Марсан

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арьеж